Doorn steht für: 
 einen Ortsteil der niederländischen Gemeinde Utrechtse Heuvelrug, siehe Doorn (Utrechtse Heuvelrug)
 Haus Doorn, niederländisch Huis Doorn, kleines Schloss in Doorn, Wohnsitz des exilierten deutschen Kaisers Wilhelm II. ab 1920
 Doorn River, ein Fluss in Südafrika

Doorn ist der Familienname folgender Personen:

 Annita van Doorn (* 1983), niederländische Shorttrackerin
 Arnoud van Doorn (* 1966), niederländischer Politiker
 Bert Doorn (* 1949), niederländischer Politiker 
 Cornelis Johannes van Doorn (1837–1906), niederländischer Wasserbauingenieur
 Harry van Doorn (1915–1992), niederländischer Jurist und Politiker (KVP, PPR, PvdA)
 J. A. A. van Doorn (1925–2008), niederländischer Soziologe, Historiker und Kolumnist
 Marieke van Doorn (* 1960), niederländische Hockeyspielerin
 Peter van Doorn (* 1946), niederländischer Radrennfahrer
 Sander van Doorn (* 1979), niederländischer DJ
 Tinus van Doorn (1905–1940), niederländischer Maler, Zeichner und Grafiker

Siehe auch:
 Dorn
 Dohrn